Schrittmacher steht für:

 Herzschrittmacher
 Hirnschrittmacher, siehe Tiefe Hirnstimulation
 Beckenbodenschrittmacher
 Blasenschrittmacher
 Zwerchfellschrittmacher
 Schrittmacherpotential, ein Aktionspotential von Schrittmacherzellen
 Schrittmacherreaktion, ein wichtiges Steuerinstrument vor allem in komplexeren Stoffwechselwegen, siehe Schlüsselreaktion

Sport:
 Tempomacher (Laufsport)
 Schrittmacher (Radsport)

sonstiges:
 Schrittmacher Festival (Modern Dance)
 Schrittmacher (DJ), Psytrance-DJ

Siehe auch:
 Pacemaker (Begriffsklärung)